Droga krajowa nr 59 (Czechy)
 Droga krajowa nr 59 (Polska)
 Droga krajowa nr 59 (Słowacja)

Zobacz też 
 Autostrada A59